Csehország
 Senice, település a Nymburki járásban
 Senice na Hané, település az Olomouci járásban
 Valašská Senice, település a Vsetíni járásban

Lásd még: Szénásfalu